Tadeusz Cieślewski (ojciec) (1870-1956)
 Tadeusz Cieślewski (syn) (1895-1944)